Autospiel steht für:
 Autoquartett
 Rennspiel